Мо́ровск () — село в Козелецком районе Черниговской области Украины. Население составляет 626 человек. Орган местного самоуправления — Моровский сельский совет.

История 
Древнерусское городище Моровска находится в южной части современного села на мысу правого берега Десны. Частично раскопано в 1983 году . Городище возникло на рубеже IX—X веков на месте сгоревшего славянского поселка роменской культуры. Мощность культурного слоя составляет до 1,25 м. К городищу примыкает открытый посад площадью около 10 га. Рядом располагался курганный могильник (сохранилась только одна насыпь). Моровск (древнерусский Моровийск) известен по летописи с 1139 года. В 1175 году Моровск был сожжён во время княжеских усобиц и, по-видимому, до конца XVI века не возобновлялся.

В 1500 году эта территория вошла в состав Русского государства. Согласно польским данным, Моровск восстановлен в 1594 году как сторожевая пограничная крепость. В Книге Большому Чертежу значится Муромском. Эта форма названия дала некоторым учёным основание для предположений, что былинный богатырь Илья Муромец назван Муромцем именно по этому городу, а не по Мурому Владимирскому.

В 1604 году пограничный Моровск первым из российских городов сдался перешедшему здесь с войском границу Лжедмитрию I. По итогам русско-польской войны 1609—1618 годов вместе со всей Северской землёй отошёл к Речи Посполитой. В 1648 году вошёл в состав Гетманщины, став центром особой сотни Киевского полка. В 1654 году после Переяславской рады вновь в составе Российского государства.

С 1917 в составе УНР. С 1918 — в составе УССР (затем — СССР).

Со 2 сентября 1941 года на рубеже от Моровска до Выползова, на правом берегу Десны на фронте 20 километров, держала оборону от германских войск 41-я стрелковая дивизия.

Достопримечательности 
Уникальная заповедная зона " Моровское" (160 га), где разводят экзотических животных. "Охотиться" здесь можно только с фотокамерой.

Известные уроженцы Моровска 
 Композитор Григорий Пономаренко.

Ссылки 
 Прогноз погоды в с. Моровск
 До питаня про походження імені билинного героя Іллі Муромця (Історико-географічний аспект)
 
 Святокиевский богатырь
 Илья Муромец — чудотворная легенда
 Об историческом прототипе Ильи Муромца

Примечания